

Gemeenten in Frankrijk 
 Charly (Cher)
 Charly (Métropole de Lyon)
 Charly-Oradour,  Moselle
 Charly-sur-Marne, Aisne

Films 
 Charly (1968) van Ralph Nelson met Cliff Robertson
 Charly (1985) van Florence Strauss
 Charly (2002) van Adam Thomas Anderegg met Jeremy Elliott en Randy King
 Charly (2007) van Isild Le Besco

Ontspanning 
 Charly (computerspel), een computerspel
 Charly (strip), een Belgische stripreeks

Muziek 
 Charly Luske, een Nederlandse zanger
 Charly Records, een platenlabel
 Charly (The Prodigy), single van The Prodigy
 Charly (Santabárbara) van het Spaanse Santabárbara

Andere spellingswijzen